Le terme étourneau est porté par plusieurs oiseaux de la famille des Sturnidae. Ce terme dérive du vieux français « estornel » dérivé lui-même du bas latin sturnellus. Le latin classique sturnus, dont ce terme est issu et qui désigne le même oiseau, dérive (probablement) de la racine indo-européenne stor qui correspond à « étoile », ce qui pourrait faire référence au plumage brun sombre ou noir constellé de blanc de la principale espèce européenne, l'étourneau sansonnet ; on rapproche également de cette interprétation le terme starling, nom anglais de l'étourneau (star = étoile).

 Spodiopsar sericeus – Étourneau soyeux
 Spodiopsar cineraceus – Étourneau gris
 Gracupica nigricollis – Étourneau à cou noir
 Gracupica contra – Étourneau pie
 Agropsar sturninus – Étourneau de Daourie
 Agropsar philippensis – Étourneau à joues marron
 Sturnia sinensis – Étourneau mandarin
 Sturnia malabarica – Étourneau à tête grise
 Sturnia erythropygia – Étourneau à tête blanche
 Sturnia blythii – 
 Sturnia pagodarum – Étourneau des pagodes
 Sturnornis albofrontatus – Étourneau de Ceylan
 Leucopsar rothschildi – Étourneau de Rothschild
 Pastor roseus – Étourneau roselin
 Sturnus vulgaris – Étourneau sansonnet
 Sturnus unicolor – Étourneau unicolore
 Creatophora cinerea – Étourneau caronculé

Les étourneaux ont des vocalisations diverses et complexes, et sont connus pour incorporer des sons de leur environnement dans leurs propres appels, y compris ceux des avertisseurs de voiture, et du langage humain. Ces oiseaux peuvent reconnaître les personnes, notamment en les nommant, et font actuellement l'objet de recherches sur l'évolution du langage humain.

Incident 

Un groupe d'étourneaux a percuté un vol Ryanair à Rome.

Notes 

Nom d'oiseau ambigu